Clarence Bicknell (1842-1918), botaniste et écrivain anglais

 Bicknell (Indiana)
 Bicknell (Utah)